Андре́ Ганьо́н (; 2 августа 1936 года — 3 декабря 2020) — канадский композитор, пианист, дирижёр, аранжировщик. В основном известен произведениями, в которых искусно сочетал лёгкую классическую музыку с популярными стилями XX века: нью-эйджем, диско и др.

Биография 
Родился 2 августа 1936 года в Квебеке. Закончил Монреальскую консерваторию в 1961 году, затем год обучался дирижёрскому искусству в Париже. Вернувшись, начал семилетний период работы с певцом Клодом Левейе в качестве дирижёра, пианиста и аранжировщика. Ганьон рано, ещё в детстве, начал сочинять, но выпустил свой первый альбом лишь в 1964 году. До 1969 года Ганьон много работал в качестве аккомпаниатора на концертах и записях известных канадских исполнителей, но в 1969 решил оставить карьеру аккомпаниатора и полностью посвятить себя композиции. Широкая известность пришла к нему в середине 1970-х. Ганьон начал много гастролировать. Особую любовь зрителей завоевала его музыка в Японии. Также много сочинял для телевидения, написал музыку для 10 кинофильмов. Был дважды удостоен престижнейшей в Канаде премии «Джуно» (1978, 1995), был возведён в офицеры Ордена Канады.

Альбомы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Лауреаты премии «Джуно»
Умершие от деменции